Klapcsik Antónia, Toncsi (Taksás Jenőné) (1936 –) magyar vitorlázórepülő, sportoló.

Életpálya
Úgy került a klubba, hogy előtte úttörővasutas volt, az iskolába repülésre toboroztak fiatalokat. 
1951-ben volt egy repülő kongresszus, ahol javasolták, hogy a 14 évesek is repülhessenek. Ekkor orvosi vizsgálatra küldték, ha megfelel repülhet. 1951-től 1962-ig repült. 1951-ben A vizsgát tett, akkor még nem töltötte be a 15 évet. Startkalapáccsal – mivel nem voltam  kilogramm – és dupla párnával ült a gépbe, mert nem érte el a Vöcsök pedáljait. Kezdetben a leszállás nem nagyon sikerült, mindig elpattant a földtől. Mestere közös leszállással mutatta meg a földközelítést. 1952-ben Szentesen B és C vizsgát tett. Mivel ő volt a legfiatalabb C vizsgás, csináltak róla egy rövidfilmet a pilótatoborzás érdekében.

Sportegyesületei
MÁV Repülő Klub

Sporteredmények
Ezüst koszorús vitorlázórepülő.

Családi kapcsolat
Férje Taksás Jenő ezüst koszorús''', együtt repültek. Fia Taksás Péter szintén a MÁV klubban repült és 1986-ban koszorúzott'', külföldi tanulmányai miatt befejezte a repülést. Lánya Taksás Andrea hőlégballon pilóta lett.

Források 

Magyar pilóták
1936-ban született személyek
Élő személyek
Magyar nők
Női pilóták